Джон Нюкъмб () е австралийски професионален тенисист, бивш номер едно в света. Спечелил е 31 ATP турнира на сингъл и 33 на двойки. Той е носител на 7 титли от големия шлем - шампион на Откритото първенство на Австралия през 1973 и 1975 година, на Откритото първенство на САЩ през 1967 и 1973 и на Уимбълдън през 1967, 1970 и 1971 година. Предпочита да играе на трева. Единственото първенство от големия шлем, което не е печелил, е Ролан Гарос.

Бил е президент на ATP (1977—1978).

Външни препратки 
 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис
  International Tennis Hall of Fame Профил

Австралийски тенисисти